Tramlijn 29 (Amsterdam)
 Tramlijn 29 (Rotterdam)